Pressigny kan syfta på:
 Pressigny, Deux-Sèvres
 Pressigny, Haute-Marne